Привітненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Привітненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Привітненська сільська рада — Волинська область, Локачинський район
 Привітненська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Привітненська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район